Morn ist:
 der Name einer Figur aus Star-Trek, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Morn

Morn ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Morn (1932–1997), luxemburgischer Radrennfahrer 
 Reed Morn (1898–1978), estnische Schriftstellerin